Cyborg steht für:
 Cyborg, ein Mischwesen aus lebendigem Organismus und Maschine
 Cyborg (Album), Musikalbum von Klaus Schulze aus dem Jahr 1973
 Cyborg (Comicfigur), ein Superheld im DC-Universum
 Cyborg (Computerspiel), Computerspiel von Sentient Software aus dem Jahr 1982
 Cyborg (Film), amerikanischer Spielfilm von Albert Pyun aus dem Jahr 1989
 Cyborg 2, amerikanischer Spielfilm von Michael Schroeder aus dem Jahr 1993 (Fortsetzung von Cyborg)
 Cyborg X, amerikanischer Spielfilm von K. King aus dem Jahr 2016
 Cyborg oder Cris Cyborg, Spitzname der brasilianischen MMA-Kämpferin Cristiane Justino